Lee Sedol (koreański:이세돌; ur. 2 marca 1983) – południowokoreański zawodowy gracz go o stopniu 9 dan. Według stanu na luty 2016, zajmował drugie miejsce pod względem zdobytych tytułów międzynarodowych (18), ustępując tylko Lee Chang-ho (21). Jest piątym najmłodszym (12 lat 4 miesiące), profesjonalistą w Korei Południowej w historii za Cho Hun-hyun (9 lat 7 miesięcy), Lee Chang-ho (11 lat 1 miesiąc), Cho Hye-yeon (11 lat 10 miesięcy) i Choi Cheol-han (12 lat 2 miesiące). Jego przydomek to „twardy kamień” („Ssen-dol”). W 2016 roku został pokonany w sławnym meczu przez program komputerowy AlphaGo z wynikiem 1-4.

Życiorys 
Lee urodził się w Korei Południowej w 1983 roku. Studiował w Koreańskim Stowarzyszeniu Baduk (znanym jako Hanguk Kiwon). Zajmuje drugie miejsce pod względem posiadanych tytułów (18), ustępując tylko Lee Chang-ho (21). Mimo to, opisuje on swoje otwarcia gry, jako „bardzo słabe”. Lee jest żonaty i ma jedną córkę. W lutym 2013 roku, Lee ogłosił, że planuje przejść na emeryturę w ciągu trzech lat i przenieść się do USA, aby promować grę go. Gra na serwerze  jako „gjopok”. Jest znany jako „chłopiec Bigeumdo”, gdyż urodził się i wychował na wyspie Bigeumdo.

Gra niedziałającej drabinki Lee Sedola 
To był mecz pomiędzy Lee Sedolem i Hong Chang-sik w 2003 podczas Pucharu KAT. W tej grze Lee wykorzystał niedziałającą drabinkę w celu zdobycia przewagi w grze.

Normalnie granie niedziałającej drabinki to poważny błąd, popełniany przez początkujących graczy, w którym goniące kamienie zostają bardzo słabe. Dla zaawansowanych graczy jest to zazwyczaj błąd przesądzający o grze – prowadzący do poddania. Lee, grając czarnymi, goni białe w drabince, aby zabić dużą grupę kamieni Honga w prawym dolnym rogu planszy. Chociaż czarne nie chwytały kamieni w drabince, biały ostatecznie poddał grę.

Statystyki gier 
 Ogółem: 472 zwycięstwa, 185 porażki, 0 jigos (71,8% zwycięstw)

Przypisy 

Gracze w go
Koreańczycy
Urodzeni w 1983